Půček je české příjmení, patřící více osobám:

 František Půček (1895–1968) – český katolický kněz
 Milan Jan Půček (* 1968) – český environmentální geograf a výzkumník
 Zdeněk Půček (1924–1986) – československý politik a ministr

Podobné 

 Puček
 Pucek